

Patronyme 

 Bunny Yeager (1929-2014), mannequin et photographe américaine ;
 Chuck Yeager (1923-2020), aviateur militaire américain et premier à franchir le mur du son ;
 Jeana Yeager (1952-), aviatrice américaine ;
 Steve Yeager (1948-), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Yeager, ville américaine située en Oklahoma ;
 l'aéroport Yeager de Charleston, aéroport américain en Virginie-Occidentale.